Арабачи () — село Кедабекского района Республики Азербайджан.

Расположено у подножия Севанского хребта в западной части Азербайджана, примерно в 400 км к западу от столицы Баку.

Население в 2015 году составляло 1124 человек.

Основными занятиями населения являются сельское хозяйство и животноводство.

Литература 
 Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik Lüğəti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Şərq-qərb Bakı-2007. səh.427
 Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Siyahıyaalınması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2010. Səh.629

Ссылки 
 Arabaçı

Населённые пункты Кедабекского района